Лажис - топоним
 Лажис () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина
Лажис ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти

См. также 
Лажис-Пинтадас